Seersinnerup Kangerlua bezeichnet:
 Seersinnerup Kangerlua (Bucht, Aasiaat, nördlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Seersinnerup Kangerlua (Bucht, Aasiaat, südlich), Bucht im Distrikt Aasiaat, Grönland